Carles Giró i Vila, motociclista campió d'Espanya de velocitat durant els anys 60 
 Carles Giró i Sentís, motociclista nascut a Barcelona cap a 1972 
 Carles Giró Puig (Reus 1917-1976), advocat i periodista